Il Campionato sudamericano di calcio femminile Under-17 2010, 2ª edizione della competizione organizzata dalla CONMEBOL e riservata a giocatrici Under-17, si è giocato a San Paolo, in Brasile tra il 28 gennaio e l'11 febbraio 2010.
Il  padrone di casa ha vinto il titolo per la prima volta. Le prime tre classificate si sono qualificate per il Campionato mondiale di calcio femminile Under-17 2010, a Trinidad e Tobago.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Campionato sudamericano di calcio femminile Under-17